bruine bosrankspanner
 egale bosrankspanner
 grijze bosrankspanner
 tweelingbosrankspanner
 witvlekbosrankspanner